Sheraton steht für:
 Sheraton, englischer Möbilstil
 ein Gitarrenmodell des US-amerikanischen Musikinstrumentenherstellers Epiphone
 Sheraton (Hotels), eine US-amerikanische Hotelkette
 Sheraton-Gletscher, ein Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika